Balaschiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Balaschiwka (Riwne), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Riwne
 Balaschiwka (Berdjansk), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Berdjansk